Pyrus har flere betydninger:

 pære – det videnskabelige navn Pyrus.
 Pyrus (serie) – en serie af danske julekalendere der startede med Alletiders Jul.
 Pyrus (nisse) – navnet på hovedpersonen i førnævnte serie af danske julekalendere.

Se også
Pyrrhus (og pyrrhussejr)